Алексе́й Шеховцо́в:
  (род. 1957) — украинский политик, народный депутат Украины І, ІІ, ІІІ созыва.
 Шеховцов, Алексей Митрофанович (1937—2004) — токарь, Герой Социалистического Труда.
 Шеховцов, Алексей Егорович (1924-2021) — фотокорреспондент и журналист, лауреат творческих конкурсов. Примечания